Израильтяне (, исраэлим; ед.ч. «исраэли»)

 Сыны Израиля — согласно Библии, потомки праотца еврейского народа Израиля (Иакова). Согласно Пятикнижию, у Израиля было 12 сыновей. Когда количество их потомков достигло 70 человек, они всем семейством переселились из Ханаана в Египет, где 210 лет жили в изгнании, во второй половине которого оказались в столетнем рабстве, после чего покинули Египет, в составе Двенадцати колен (то есть племён) израильского народа, состоящих из 600 родов. Предки древних израильтян.
 Древние израильтяне — жители древнего Израильского царства, предки современного еврейского народа.
 Граждане государства Израиль, а также уроженцы Израиля, в отличие от репатриантов.
 Израильские арабы — арабы жители Израиля, имеющие израильское гражданство в противовес палестинцам, то есть арабским жителям Израиля, не имеющим такого гражданства. Не все арабы-израильтяне принимают это определение. Среди арабов-христиан и друзов больше согласных с этим определением, нежели чем среди арабов-мусульман. Последние во многих случаях идентифицируют себя как «арабы-палестинцы, граждане Израиля».